Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Oklahoma City 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Rosie Casals 1-6, 7-6, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Oklahoma City 1971